Eduard Hitzig – psichiatra e neurofisiologo tedesco
 Ferdinand Hitzig – teologo protestante tedesco
 Friedrich Hitzig – architetto tedesco
 Julius Eduard Hitzig – scrittore tedesco